Andover Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Andover Township, du comté de Henry.

Minnesota 
 , du comté de Polk.

New Jersey 
 Andover Township, du comté de Sussex.

Ohio 
 , du comté d'Ashtabula.

Homonymie de townships